Сан-Паскуаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 18,61 км². Население — 49 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы